Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1974, facente parte del Women's International Grand Prix 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Julie Heldman 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)

 Julie Heldman (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1974